Marcianese – abitanti di Marciana (Cascina)
Marcianese – abitanti di Marciana (Italia)